«Симфония до мажор» () — одноактный бессюжетный балет Джорджа Баланчина, поставленный на музыку  Жоржа Бизе (1855). Премьера состоялась 11 октября  года в Нью-Йорке, на сцене . Оформление было выполнено постоянной сотрудницей Баланчина Варварой Каринской. Главные партии исполняли солисты труппы «» Мария Толчиф и  (I часть), Танакиль Леклерк и  (II часть), Беатрис Томпкинс и Херберт Бласс (III часть), Элиз Рейман и  (IV часть).

 была написана 17-летним Жоржем Бизе в  году, когда будущий знаменитый композитор учился на курсе Шарля Гуно в Парижской консерватории. Эта юношеская симфония долгое время была утеряна, и даже биографы композитора не знали о её существовании. Партитура была обнаружена в архиве консерватории музыковедом  лишь в  году. Симфония была впервые исполнена в  году в Базеле оркестром под управлением Феликса Вайнгартнера, и тогда же впервые опубликована, — о чём Баланчин узнал от своего друга и постоянного сотрудника Игоря Стравинского. В  году, будучи во Франции, Баланчин поставил на эту музыку балет «Хрустальный дворец» для труппы парижской Оперы.

Вернувшись в Америку, в  году Баланчин вместе с  создал в Нью-Йорке труппу «». «Симфония до мажор», созданная на основе парижского «Хрустального дворца», стала одним из первых спектаклей его новой труппы. При этом он отказался от разноцветных костюмов Леонор Фини в пользу монохромных (белые пачки у женщин и чёрные комбинезоны у мужчин), созданных по эскизам Варвары Каринской. Название «Хрустальный дворец» было заменено на лаконичное Symphony in C.

При схожей структуре, хореографический текст обоих балетов довольно сильно отличается, так как Баланчин не помнил наизусть конкретные связки и движения, придуманные им во Франции, и отдельные фрагменты хореографии ему пришлось сочинять практически заново. Балет, следуя структуре симфонии, состоит из четырёх частей и рассчитан на 4 пары солистов, каждая из которых сопровождается двумя парами корифеев.

В  году хореограф переставил этот спектакль для своей труппы Нью-Йорк Сити балет, реорганизованной из «» после того, как она стала постоянным резидентом .

В  году Баланчин использовал пачки Каринской из этого балета при переносе «Темы с вариациями» () в свою труппу Нью-Йорк Сити балет.

См. также 
 «Хрустальный дворец»

Балеты 1948 года
Балеты Джорджа Баланчина
Балеты на музыку Жоржа Бизе‎
Балеты в оформлении Варвары Каринской
Бессюжетные балеты
Балетные премьеры Нью-Йорк Сити Центра
Появились в 1948 году в США